Женнте́й () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 230 км на південний захід від Парижа, 130 км на схід від Нанта, 50 км на схід від Анже.

Історія 

15 грудня 2016 року Женнтей, Оверс, Брей, Брок, Шалонн-су-ле-Люд, Шавень, Шиньє, Денезе-су-ле-Люд, Ласс, Ліньєр-Бутон, Меньє-ле-Віконт, Меон, Нуаян i Парсе-ле-Пен було об'єднано в новий муніципалітет Нуаян-Віллаж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 152 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 338,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки

Посилання 
 Женнтей на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Женнтей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара